Beatty Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beatty Hill (Ohio)
 Beatty Hill (Utah)